Xavier University ist der Name folgender Hochschulen:

 Xavier University (Cincinnati) in Cincinnati, Ohio, Vereinigte Staaten
 Xavier University of Louisiana in New Orleans, Vereinigte Staaten
 Xavier University – Ateneo de Cagayan, Hochschule in Cagayan de Oro, Philippinen

Siehe auch:
 Saint Francis Xavier University in Nova Scotia, Kanada